Ирина Овчинникова:
 Овчинникова, Ирина Германовна (род. 1960) — российский лингвист, профессор Пермского госуниверситета.
 Овчинникова, Ирина Григорьевна (1930—2009) — педагог и журналист, обозреватель «Известий».